Coletta Rydzek (ur. 6 czerwca 1997 r.) – niemiecka biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Sc Oberstdorf.

Jej brat, Johannes Rydzek, jest kombinatorem norweskim.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 25 lutego 2012 roku, podczas zawodów juniorskich w słoweńskiej miejscowości Kranj/ Pokljuka, gdzie uplasowała się na 5. pozycji w biegu na 5 km stylem dowolnym ze startu wspólnego.

W Pucharze Świata zadebiutowała 12 marca 2019 roku w Drammen, gdzie uplasowała się na 45. pozycji w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 11 marca 2020 roku w Dreźnie, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 15. miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 Coletta Rydzek na stronie FIS 

Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1997